Conet steht für:
 Conet (IT-Dienstleister), deutsches Unternehmen

Conet ist der Familienname von:
 Catherine Conet, belgische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 The Conet Project